Kai (cão) — raça de cães originária de Kai, no Japão

Entretenimento
 改 -KAI-  —  Álbum de remixes de Dir en Grey
 Kai (artista) — cantor, ator e dançarino sul-coreano

Lugares
 Kai (Mali) — vila e comuna rural em Mali
 Kai (Yamanashi) — cidade da prefeitura de Yamanashi, Japão
 Província de Kai — antiga província do Japão

Desambiguações de topônimos